Dettinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich von Dettinger (1804–1876), Prälat und Generalsuperintendent von Reutlingen
 Christophe Dettinger (* 1981), französischer Boxer 
 Johannes von Dettinger (1801–1866), württembergischer Oberamtmann
 Johannes von Dettinger (General) (1842–1906), württembergischer General der Infanterie
 Paul Dettinger (1881–1949), württembergischer Oberamtmann
 Ursula Lutz-Dettinger (1924–2015), deutsche Internistin und Mikrobiologin